Vicente Vega Boza, artísticamente conocido como Ego es un rapero español natural de Sevilla, y es componente del grupo Zeropositivo.

Biografía 
Después de sacar “Dialéctica” y dar varios conciertos con su grupo, Juaninacka le invita a formar parte de su equipo como road manager (2003). Esto hizo que Ego cogiera experiencia en relación con cómo funciona una gira y todo su entorno fuera de la tarea de un artista. En 2005 tras la salida de Wilor como dj, Ego acompaña a Juaninacka y Makei en el final de la Gira de “Caleidoscopio” y en la integridad de la Gira de “Luces de Neon”. Después de su salida del equipo de Juaninacka, participa en la Red Bulls batalla de gallos llegando a la final nacional de 2006. Tras la gira con Zeropositivo acompañando con su grupo a Tote King en “Un tipo cualquiera”, empieza a acompañar a Shotta como corista en su gira de “Sangre” hasta abril de 2010.

Referencias 

Raperos de Sevilla
Nacidos en Sevilla